Horvat (von Horvát, ungarisch für kroatisch) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Horvat (1875–1928), jugoslawischer Politiker
 Aljosha Horvat (* 1991), deutscher Schauspieler
 Anita Horvat (* 1996), slowenische Leichtathletin
 Bo Horvat (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Branko Horvat (1928–2003), jugoslawischer bzw. kroatischer Ökonom und Politiker
 Danielle Horvat (* 1991), australische Schauspielerin
 Darko Horvat (* 1973), kroatischer Fußballspieler
 Dmitri Leonidowitsch Horvat (1859–1937), russischer Verkehrsingenieur und Generalleutnant
 Dragutin Horvat (* 1976), deutscher Dartspieler
 Elena Horvat (* 1958), rumänische Ruderin 
 Feri Horvat (geb. Franc Horvat; 1941–2020), slowenischer Politiker 
 Frančišek Horvat (auch Franc Horvat; 1870–1944), slowenischer Maler 
 Franjo Horvat Kiš (1876–1924), kroatischer Dichter
 Frank Horvat (1928–2020), italienisch-französischer Fotograf

 Ivo Horvat (1897–1963), jugoslawischer Botaniker
 Ivor Horvat (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Josip Horvat (1896–1968), jugoslawischer Publizist und Historiker
 Jovan Horvat (1722–1786), serbisch-russischer Generalleutnant
 Joža Horvat (* 1915), kroatischer Dichter
 Jožef Horvat (* 1955), slowenischer Politiker
 Lavoslav Horvat (1901–1989), jugoslawischer Architekt
 Lidija Horvat-Dunjko (* 1967), kroatische Sängerin (Sopran)
 Lili Horvát (* 1982), ungarische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Martina Horvat (* 1979), kroatische Fußballspielerin

 Miha Horvat (* 1982), slowenischer Badmintonspieler
 Milan Horvat (1919–2014), jugoslawischer bzw. kroatischer Dirigent
 Nikolina Horvat (* 1986), kroatische Leichtathletin
 Roman Horvat (* 1971), slowenischer Basketballspieler
 Rudolf Horvat (1873–1947), jugoslawischer Historiker und Politiker
 Sabrina Horvat (* 1997), österreichische Fußballspielerin
 Srećko Horvat (* 1983), kroatischer Philosoph und Autor
 Stanko Horvat (1930–2006), jugoslawisch-kroatischer Komponist und Musikpädagoge
 Stevan Horvat (1932–2018), jugoslawischer Ringer
 Tomi Horvat (* 1999), slowenischer Fußballspieler
 Vera Horvat-Pintarić (* 1926), jugoslawische Kunsthistorikerin
 Vladimir Horvat (1891–1962), jugoslawischer Journalist, Fotograf und Bergsteiger
 Zlatko Horvat (* 1984), kroatischer Handballspieler

Siehe auch:
 Horvath
 Horwath